Christo Christow (ur. 1967) – bułgarski zapaśnik
 Christo Christow – bułgarski brydżysta
 Christo Christow (ur. 1982) – bułgarski żużlowiec
 Christo Christow (ur. 2001) – bułgarski sztangista